Сове́тский () — остановочный пункт электропоездов (а также грузопассажирских поездов по маршруту Осиповичи — Гродзянка) в Осиповичах, Могилёвская область, Беларусь.

Расположен в 104 километрах от Минска (станции Минск-Пассажирский) между станцией Верейцы и остановочным пунктом Юбилейный (юго-восточное направление железнодорожной линии). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 1 ч. 56 мин.; от ст. Осиповичи I — 7 мин.

Остановочный пункт расположен в непосредственной близости от северо-западной границы города Осиповичи и его микрорайона «Советский», благодаря чему, вероятно, и получил свое название.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Могилёвского отделения Белорусской железной дороги